Ян Экхольм:
 Экхольм, Ян Улоф (род. 1931) — шведский писатель.
 Экхольм, Ян (футболист) (род. 1969) — шведский футболист, вратарь.